Наближення прямою — це процес побудови прямої лінії, яка найкраще наближає послідовність точок даних.

Існує кілька методів, серед яких:

 Вертикальна відстань: Проста лінійна регресія
 Стійкість до викидів: 
 Ортогональна відстань: ортогональна регресія
 Зважена геометрична відстань: Регресія Демінга
 : Регресія головної осі

Див. також 
 
 Лінійне наближення методом найменших квадратів
 
 Оцінка лінійної тенденції
 Поліноміальна регресія

Подальше читання 
 «Fitting lines», chap.1 in LN. Chernov (2010), Circular and linear regression: Fitting circles and lines by least squares, Chapman & Hall/CRC, Monographs on Statistics and Applied Probability, Volume 117 (256 pp.).  

Геометричні алгоритми
Регресійний аналіз